Mario Moreno puede referirse a:

 Mario Moreno "Cantinflas" (1911-1993), actor y comediante mexicano, ganador del Globo de Oro en 1956.
 Mario Moreno Burgos (1935-2005), futbolista chileno.
 Mario Moreno (1944-2009), dibujante peruano de caricaturas.
 Mario Moreno Arcos (n. 1958), político mexicano.